, ancienne famille de la noblesse française originaire d'Avremesnil en pays de Caux, en Normandie.
Prix de Pardieu

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme berrichon
Patronyme normand
Patronyme lorrain